Con Cometa Lovejoy ci si può riferire a diverse comete di lungo periodo scoperte dall'astronomo australiano Terry Lovejoy.

 C/2007 E2 (Lovejoy), scoperta nel marzo del 2007
 C/2007 K5 (Lovejoy), scoperta nel maggio del 2007
 C/2011 W3 (Lovejoy), scoperta nel novembre del 2011 e nota per essere transitata, apparentemente indenne, attraverso la corona solare nel dicembre del 2011
 C/2013 R1 (Lovejoy), scoperta nel settembre 2013
 C/2014 Q2 (Lovejoy), scoperta nell'agosto 2014 e divenuta visibile ad occhio nudo dal dicembre dello stesso anno